Südkaukasische Eisenbahn steht für:
 Harawkowkasjan Jerkatughi, armenische Eisenbahngesellschaft
 Transkaukasische Eisenbahn, Eisenbahnstrecke durch Georgien, Armenien und Aserbaidschan